Federazija ( „Föderation“) heißen:
 Federazija (Gebäude), Wolkenkratzer in Moskau (im Bau)
 Federazija (Insel), geplante künstliche Inselgruppe im Schwarzen Meer bei Sotschi
 Orel (Raumschiff), ehemaliger Name des in Entwicklung befindlichen, russischen, bemannten Raumfahrzeuges